Mariana Davies (Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1974) é uma cantora, compositora e instrumentista brasileira.

Carreira 
Em 2000, lançou seu primeiro CD. O destaque foi a música "Por Hoje", que tocou em algumas rádios, ganhou clipe e entrou para a trilha da novela Malhação. Em 2004, lançou Flores Humanas, com sonoridade mais pesada que no CD anterior.

Participou do projeto Monorquestra, uma banda com 4 integrantes.

Com MarthaV, participou do CD "Álbum Branco", cantando “Happiness Is a Warm Gun”, de Lennon e McCartney. 

Atualmente, está envolvida na pré-produção de ser terceiro disco.

Discografia 
 2000 - Mariana Davies 
 2004 - Flores Humanas

Ligações externas 
 Site Oficial
 Site da Monorquestra
 Entrevista

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)